Plusieurs cathédrales sont consacrées au Christ-Roi :
 la cathédrale du Christ-Roi d’Atlanta ;
 la cathédrale du Christ-Roi de Cape Coast ;
 la cathédrale du Christ-Roi de Daloa ;
 la cathédrale du Christ-Roi de Ende ;
 la cathédrale du Christ-Roi de Gaspé ;
 la cathédrale du Christ-Roi de Gaborone ;
 la cathédrale du Christ-Roi de Gitega ;
 la cathédrale du Christ-Roi de Hamilton ;
 la cathédrale du Christ-Roi de Johannesburg ;
 la cathédrale du Christ-Roi de Kalamazoo ;
 la cathédrale du Christ-Roi de Katowice ;
 la cathédrale du Christ-Roi de Kottayam ;
 la cathédrale du Christ-Roi de Lexington ;
 la cathédrale métropolitaine du Christ-Roi de Liverpool ;
 la cathédrale du Christ-Roi de Loikaw ;
 la cathédrale du Christ-Roi de Lubbock ;
 la cathédrale du Christ-Roi de Mullingar ;
 la cathédrale du Christ-Roi de Moosonee ;
 la cathédrale du Christ-Roi de Ndola ;
 la cathédrale du Christ-Roi de Nha Trang ;
 la cathédrale du Christ-Roi de Ponevej ;
 la cathédrale-basilique du Christ-Roi de Reykjavik ;
 la cathédrale du Christ-Roi de Selma ;
 la Cathédrale du Christ-Roi de Stanley, (îles Malouines) ;
 la cathédrale du Christ-Roi de Superior ;
 la cathédrale du Christ-Roi de Georgetown à Washington ;
 la cathédrale du Christ-Roi de Xiamen ;
 la cathédrale du Christ-Roi de Yambio

~
ChristRoi